Жанабирлик — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жанабирлик — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Жанабирлик — село в Железинском районе Павлодарской области.